Bulcsú est un prénom hongrois masculin.

Personnalités portant ce prénom 

 , chef magyar, mort en 955 à la Bataille du Lechfeld.

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin